Brockmüller ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Franz Brockmüller (1880–1958), deutscher Bildhauer
 Gerhard Brockmüller (* 1941), deutscher Dressurreiter
 Paul Brockmüller (1864–1925), deutscher Maler, Illustrator und Werbegrafiker

Siehe auch:
 Brockmöller